Szumowo steht für:

 Szumowo (Korycin), Ort im Powiat Sokólski in Polen
 Szumowo (Powiat Zambrowski), Ort und Gemeindesitz im Powiat Zambrowski in Polen